Corradino steht für:

 Corradino D’Ascanio (1891–1981), italienischer Ingenieur
 Mauro Corradino (* 1970), deutscher Antiquitätenhändler und Moderator

Siehe auch:
 Corradini
 Corrado